Amerikai Egyesült Államok
Walnut (Észak-Karolina)
Walnut (Georgia)
Walnut (Illinois)
Walnut (Indiana)
Walnut (Iowa)
Walnut (Kalifornia)
Walnut (Kansas)
Walnut (Mississippi)
Walnut (Missouri)
Walnut (Nebraska)
Walnut (Ohio)
Walnut Springs (Texas)